Alexander Gabriel Yánez Deleuze (Caracas, Venezuela; 30 de diciembre de 1971) es un diplomático y abogado venezolano. Fue varias veces viceministro así como también embajador de Venezuela en Bolivia. Actualmente se desempeña como embajador de Venezuela en Perú.

Véase también 
Relaciones exteriores de Venezuela

Referencias 

Hombre
Alumnado de la Universidad Central de Venezuela
Caraqueños
Embajadores de Venezuela en Bolivia
Embajadores de Venezuela en Perú